

Єсениці — поселення в общині Брежице.
 Єсениці — поселення в общині Єсенице, Горенський регіон.
 Єсениці — община в північно-західній Словенії.

Єсениці — населений пункт у Сплітсько-Далматинській жупанії у складі громади Дугий Рат.

Єсениці (Прага-захід)
 Єсениці (Раковник)
 Єсениці (Пршибрам)

Див. також 
 Єсениця
 Ясениці